Films
Other Voices (1970), een film uit 1970
Other Voices (2000), een film uit 2000
Other Voices (televisieserie), een Ierse televisieserie
Muziek
Other Voices (Erroll Garner), een album uit 1956
Other Voices (The Doors), een album uit 1971
Other Voices (Paul Young), een album uit 1990
Other Voices (Stefani Valadez), een album van Valadez uit 2000
Other Voices (Michael William Gilbert), een album van Gilbert uit 2000